Doel - dat wat iemand of een organisatie wil bereiken.
 Doel (sport) - onderdeel van een sportveld 
 Doelpunt - een punt dat gescoord wordt door de bal in het te laten verdwijnen.
 Goal! - een speelfilm uit 2005
 Goal! (televisieprogramma) - een sportprogramma van de Vlaamse zender VTM
 GOAL - een agentprogrammeertaal
 Goal (website) - een website met informatie over voetbal